El topónimo Bacton puede hacer referencia a varios lugares de Inglaterra:

 el pueblo de Bacton, en el condado de Herefordshire;
 el pueblo y la parroquia de Bacton, en el condado de Norfolk; o
 el pueblo y la parroquia de Bacton, en el condado de Suffolk.